Евгений Евстигнеев:
 Евстигнеев, Евгений Александрович (1926—1992) — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог.
 Евстигнеев, Евгений Андреевич (1921—2006) — советский военачальник, генерал-лейтенант, кандидат военных наук.